Премия имени Михаила Сикорского — украинская премия имени Героя Украина Михаила Сикорского учреждённая в 2013 году и присуждаемая в день рождения М. Сикорского за весомый вклад в исследование и сохранение культурного наследия Украины и развитие музейного дела.

История 
18 февраля 2013 года Президиум правления Национального союза краеведов Украины рассмотрел запрос историко-культурологического форума «Сикорские чтения» в Переяславе по учреждению премии имени Сикорского. В итоге было принято решение учредить премию имени Героя Украина Михаила Сикорского за весомый вклад в исследование и сохранение культурного наследия Украины и развитие музейного дела.

Положение о премии 
 Премия присуждается с 2013 года раз в год за весомый вклад в исследование и сохранение культурного наследия Украины и развитие музейного дела;
 Кандидатов могут выдвигать органы Национального союза краеведов Украины и научные учреждения, а также учебные учреждения, музеи, архивы, библиотеки, общественные объединения, в которых действуют ячейки Союза;
 Кандидатуры, которые выдвигаются должны соответствовать высоким требованиям и быть аргументированы;
 Кандидатуры направляются в Президиум правления НСКУ до 20 сентября каждого года;
 Решение о присуждении премии утверждается Президиумом правления Национального союза краеведов Украины. Вручение премии осуществляется в октябре;
 Те, кто получает премию носят звание «Лауреат Премии имени Героя Украины Михаила Сикорского» и получают диплома, почётного значок и денежной премии в размере, определённом решением Президиума правления НСКУ;
 Деньги в фонде премии собираются из членских и благотворительных взносов.

Лауреаты премии 
Следующие люди получили премию:

2013 
 Борис Михайлович Войцеховский — культуролог, советник-организатор комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
 Лариса Петровна Грузское — директор Житомирского областного краеведческого музея, член Национального союза краеведов Украины
 Виктор Петрович Коцур — ректор Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды
 Николай Гаврилович Махинчук — заслуженный журналист Украины
 Валентина Ивановна Сикорская — жена Сикорского

2014 
 Анна Ивановна Козий — соратник М. И. Сикорского
 Григорий Иванович Козий — автор 14 статей в «Своде памятников истории и культуры Украины»
 Александр Михайлович Завалюк — член президиума НСКУ
 Николай Владимирович Томенко — политический деятель
 Ярослава Юрьевна Ткачук — директор Коломыйского музея народного искусства Гуцульщины и Покутья имени И. Кобринского

2015 
 Михаил Николаевич Гич — юрист и меценат
 Александр Владимирович Колибенко — кандидат исторических наук, автор более 150 научных и научно-публицистических работ
 Петр Михайлович Коцур — учитель истории
 Татьяна Викторовна Нэлина — член Правления НСКУ
 Александр Дмитриевич Остапюк — член Президиума правления Волынской областной организации НСКУ
 Елена Ивановна Юзвикова — соратница М. И. Сикорского

Примечания

Литература 
 ПОЛОЖЕННЯ про Премію імені Героя України Михайла Сікорського

Ссылки 
 Вручили премію імені Михайла Сікорського 

Краеведение Украины
Награды по алфавиту
Премии Украины